

Animals 
 Xenophrys aceras, una espècie d'amfibi

Orquídies 
 Aceras és un gènere d'orquídies
 Gongora aceras, una espècie d'orquídia
 Aceras anthropophorum, una espècie d'orquídia
 Aceras caprinum, una espècie d'orquídia
 Aceras fragrans, una espècie d'orquídia